Cross-over (Engels voor kruising) kan verwijzen naar:

 Cross-over (kunst), een mengeling van verschillende stijlen in de beeldende kunst, zoals beeldhouwkunst, schilderkunst en architectuur
 Cross-over (muziek), een mengeling van verschillende stijlen in de muziek
 Cross-over (fictie), het verschijnsel dat personages uit verschillende werken samen te zien zijn in een bepaald werk.
 Scheidingsfilter, om een signaal te scheiden in verschillende frequentiegebieden
 Cross-overkabel, een kabel voor een tweerichtingsverbinding tussen apparaten
 Crossing-over (of cross-over), het verschijnsel dat twee homologe chromosomen stukken DNA uitwisselen
 Cross-over (auto), een bepaalde carrosserievorm bij een auto
 Crossover (single), een single uit 1992 van de Amerikaanse hiphopgroep EPMD
 Cross-over (basketbal), een schijnbeweging in het basketbal